Il termine blitzkrieg (tedesco per guerra lampo) indica una strategia militare di attacco. Il termine è anche riferito a:

Musica 
 Blitzkrieg – gruppo heavy metal
 Blitzkrieg – brano musicale del gruppo musicale omonimo
 Blitzkrieg – brano musicale degli Excessive Force, dall'album Gentle Death
 Blitzkrieg – brano musicale di Yngwie Malmsteen
 Blitzkrieg – brano musicale di David T. Chastain, dall'album Elegant Seduction
 Blitzkrieg – brano musicale dei Deathstars
 Blitzkrieg – brano musicale dei Metallica
 Blitzkrieg Bop/Havana Affair – brano musicale dei Ramones

Altro 
 Blitzkrieg – videogioco strategico
 Blitzkrieg – wargame strategico della Avalon Hill
 Blitzkrieg! Guerra lampo (documentario), regia di Günther Jonas e Gert Stegemann (1953)